Улица Андропова:
 Улица Андропова — улица в Петрозаводске
 Улица Андропова — улица в Ступино
 Улица Андропова — улица в Ярославле

См. также 
 Проспект Андропова